

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora da Penha de França (Água Retorta), em Água Retorta
 Santuário da Penha, em Guimarães
 Igreja da Penha (Braga), em Braga

Brasil 
 Capela de Nossa Senhora da Penha (João Pessoa)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França (Resende Costa), em Resende Costa, Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora da Penha (Rio de Janeiro)
 Catedral de Nossa Senhora da Penha da França de Crato
 Igreja de Nossa Senhora da Penha (Salvador)

Espanha
 Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Desambiguações de templos